El término Maputo puede hacer referencia a:

 Maputo, ciudad capital de Mozambique.
 Maputo, provincia de Mozambique.
 Río Maputo, río de África del Sur.
 Bahía de Maputo, situada en Mozambique sobre el Océano Índico.